Ванєєва — жіноча форма прізвища Ванєєв.
 Ванєєва Поліна Георгіївна (1925—2002) — радянська актриса театру і кіно. Народна артистка РРФСР.
 Ванєєва Олена Олександрівна (* 1982) — докторка фізико-математичних наук.
 Труховська-Ванєєва Домініка Василівна (1875-1920) — діячка революційного руху в Російській імперії, член Союзу боротьби за визволення робітничого класу.

жіночі форми прізвищ